Grabovac puede referirse a:
 Grabovac (Čelinac), localidad de Bosnia y Herzegovina en el municipio de Čelinac.
 Grabovac (Čeminac), localidad de Croacia en el condado de Osijek-Baranya.
 Grabovac (Rakovica), localidad de Croacia en el condado de Karlovac.
 Grabovac (Šestanovac), localidad de Croacia en el condado de Split-Dalmacia.
 Grabovac (Velika Kladuša), localidad de Bosnia y Herzegovina en el municipio de Velika Kladuša.
 Grabovac Banski, localidad de Croacia en el condado de Sisak-Moslavina.
 Grabovac Krnjački, localidad de Croacia en el condado de Karlovac.
 Grabovac Vojnićki, localidad de Croacia en el condado de Karlovac.